La dénomination Mouvement populaire peut faire référence à : 
 le Mouvement populaire parti politique marocain ;
 le Parti Mouvement populaire parti politique roumain.